Daczne – osiedle na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w radzie miejskiej Torećk
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie zmijiwskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie koriukiwskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie meżiwskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie pawłohradzkim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie sofijiwskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie szyrokiwzskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie wasylkiwskim
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie marjinskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, w rejonie słowjanoserbskim
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, w rejonie swatiwskim
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie odeskim
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie hadziackim
 Daczne – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim
 Daczne – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie bakczysarajskim 
 Daczne – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu, w radzie miejskiej Sudak